Лоренсвилл () — название нескольких населённых пунктов, в основном в США:

Топоним 
США
  — городок в Виргинии.
 Лоренсвилл — город в Джорджии.
  — город в Иллинойсе.
  — поселение в Нью-Джерси.
 
  — поселение в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.
  — район Питтсбурга (Пенсильвания).
Прочие страны
  — деревня в Квебеке (Канада).

См. также 
 Лоренс
 Лоренсберг
 Лоренстаун